Wesselshöfen ist der Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Russland:
 Wesselshöfen, Kreis Heiligenbeil: Puschkino (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny), Siedlung im Rajon Bagrationowsk
 Wesselshöfen, Kreis Königsberg/Samland: Wassiljewskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk